Мархиев:
 Мархиев, Адам Умарович (род. 2002) — финский и российский футболист.
 Мархиев, Иса Магометович (род. 1971) — российский футболист и тренер.